

Meccanica
 Batteria a volano – dispositivo elettromeccanico atto all'immagazzinamento di energia sotto forma di energia cinetica rotazionale
 Volano – elemento strutturale meccanico che limita gli eccessi di energia meccanica motrice sul lavoro meccanico totale. Aiuta a mantenere costante la velocità angolare

Geografia
 Volano – comune della provincia autonoma di Trento
 Lido di Volano – località del comune di Comacchio, in provincia di Ferrara
 Po di Volano – ex-ramo deltizio del fiume Po

Sport
 Volano – pallina usata nello sport del volano o in altri come lo shuttlecock e la peteca
 Sport del volano – nome italiano del badminton